Алекса́ндр Влади́мирович Остро́вский : 

 Островский, Александр Владимирович (род. 1951) — советский и российский инженер-строитель, Герой Труда Российской Федерации. 
 Островский, Александр Владимирович (1947—2015) — советский и российский историк, доктор исторических наук.